Andrzej Umiński (ur. 1956) – polski polityk, przedsiębiorca
 Jan Umiński (1930–1990) – polski duchowny rzymskokatolicki,
 Jan Nepomucen Umiński (1778-1851) – generał brygady Księstwa Warszawskiego
 Józef Umiński (1888–1954) – polski ksiądz katolicki
 Maksymilian Umiński (?–1794) – starościc bielski, porucznik artylerii
 Piotr Umiński (1830–1906) – polski działacz społeczny
 Robert Umiński (ur. 1983) – polski żużlowiec
 Władysław Umiński (1865–1954) – polski pisarz tworzący fantastykę naukową
 Zdzisław Umiński (ur. 1924) – polski prozaik i krytyk literacki

Polskie nazwiska